Jesse Vasquez is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Mark D. Espinoza.

Jesse is een student rechten en werkt bij als een barkeeper voor een catering bedrijf. Zo ontmoet hij ook Andrea Zuckerman.
Als Jim en Cindy Walsh hun 20-jarige huwelijk vieren is Jesse de barkeeper op het feest, als Andrea een drankje gaat halen (op dat moment heeft ze nog een relatie met Dan Rubin) ontmoet ze Jesse en is meteen gecharmeerd van hem. Daarna is Jesse weer aan het werk, nu op het feest die de ouders van Dan Rubin geven op Thanksgiving. Daar is Andrea ook die Jesse weer ontmoet, en nu vraagt hij aan haar haar telefoonnummer en zo ontstaat hun liefde. Andrea maakt het uit met Dan en gaat verder met Jesse.

Hun liefde gaat zo snel dat Andrea al na een paar afleveringen erachter komt dat ze zwanger is van Jesse. Eerst wil ze abortus laten plegen maar komt daarop terug, tot grote vreugde van Jesse. Ze besluiten om te gaan trouwen en hun dochter wordt geboren, de bevalling komt te vroeg zodat ze in het ziekenhuis belanden. Maar hun dochter Hannah Vasquez-Zuckerman komt erbovenop en ze mag naar huis.

In de tijd dat ze naar huis komen is Jesse druk bezig met zijn studie, en werkt nu in een club als barkeeper omdat hij daar goed kan verdienen voor zijn gezin.
In deze tijd maakt Jesse een fout om met een vrouw vreemd te gaan, en in dezelfde tijd gaat Andrea ook vreemd. Dit biechten ze op tegen elkaar en zet hun huwelijk zwaar onder druk, zelfs in die mate dat ze willen gaan scheiden. Maar voor dit gebeurt, komen ze toch tot elkaar en willen ze samen verder.

Dan slaagt hij voor zijn examen en is nu advocaat, hij begint nu als pro-Deoadvocaat en solliciteert ondertussen als klerk bij rechtbanken. Hij kan beginnen in Boise als klerk maar Anrea ziet dit niet zitten zodat Jesse dit afzegt. Dan kan hij beginnen als leraar op Yale-universiteit, maar dit doet hij alleen als ze Andrea toelaten op de medische opleiding aldaar. Dit wordt geaccepteerd en zo gaan ze naar Yale. Ze nemen afscheid van de vrienden groep en verlaten Beverly Hills.

In haar echte leven werd Gabrielle Carteris, die Andrea speelt, echt zwanger zodat Jesse in de serie gehaald werd om de verhaallijn kloppend te houden.

Personage uit Beverly Hills, 90210